Jméno a příjmení Josef Bernard má více nositelů:

 Josef Bernard (politik mladočechů) (1844–1905) – rakouský a český podnikatel a politik, na přelomu 19. a 20. století poslanec Českého zemského sněmu

 Josef Bernard (hejtman) (* 1965) – český manager, v letech 2010 až 2015 generální ředitel společnosti Škoda Transportation, politik